La Trinidad ist der Name folgender Orte:
 La Trinidad (Buenos Aires), eine Siedlung im Partido General Arenales, Argentinien
 La Trinidad (Abasolo), einen Ort in Guanajuato, Mexiko
 La Trinidad (Celaya), einen Ort in Guanajuato, Mexiko
 La Trinidad (Guanajuato), einen Ort in Guanajuato, Mexiko
 La Trinidad (Guerrero), einen Ort in Guerrero, Mexiko
 La Trinidad (Hidalgo), einen Ort in Hidalgo, Mexiko
 La Trinidad (Cuautitlán), einen Ort in México, Mexiko
 La Trinidad (Tenancingo), einen Ort in México, Mexiko
 La Trinidad (Nuevo León), einen Ort in Nuevo León, Mexiko
 La Trinidad (El Marqués), einen Ort in Querétaro, Mexiko
 La Trinidad (Tequisquiapan), einen Ort in Querétaro, Mexiko
 La Trinidad (Sinaloa), einen Ort in Sinaloa, Mexiko
 La Trinidad (Nicaragua), eine Stadt in Nicaragua
 La Trinidad (Panama), einen Ort in Panama
 La Trinidad (Benguet), eine Stadtgemeinde in der Provinz Benguet, Philippinen

Siehe auch:
 Trinidad